Mundo Novo, un comune brasiliano dello stato di Bahia.
Mundo Novo, un comune brasiliano dello stato del Goiás.
Mundo Novo, un comune brasiliano dello stato del Mato Grosso do Sul.